Кокубундзі
Кокубундзі, Каґава
Кокубундзі (Токіо)
Кокубундзі, Тотіґі